Washington Open 2019 – turniej kobiet
 Washington Open 2019 – turniej mężczyzn